Sjøkurs ist der Name mehrerer Schiffe:
 Gamle Salten, von 1967 bis 1995 Sjøkurs
 Sandnes (Schiff, 1950), von 1995 bis 2007 Sjøkurs
 Ragnvald Jarl, seit 2007 Sjøkurs